Creteu, na mitologia grega, é um dos filhos de Éolo e Enarete. Ele foi o fundador e rei de Iolco. Dentre seus filhos encontram-se Esão e Feres. Uma das suas filhas é a mãe de Astério, rei de Creta. Sua esposa Tiro é a mãe de Esão, Pélias e Neleu.

Família 
Creteu foi um dos vários filhos de Éolo e Enarete.

Éolo era filho de Heleno, filho de Deucalião. Enarate era filha de Deimaco. 
Éolo e Enarete tiveram vários filhos: Creteu, Sísifo, Deioneu, Salmoneu, Atamante, Perieres, Cercafas e Magnes, e filhas, Calice, Peisidice, Perimele, Alcione e Cânace.

Reinado 
Creteu foi o fundador de Iolco, na Tessália.

Tiro, filha de Salmoneu, foi criada por Creteu, mas se apaixonou pelo deus-rio Enipeu; Posidão a enganou, assumindo a forma de Enipeu, e ela teve filhos gêmeos, Pélias e Neleu, que, mais tarde, descobriram que Tiro estava sendo maltratada por sua madrasta Sidero, e mataram Sidero. Tiro também se casou com Creteu, seu tio e rei de Iolco, com quem teve vários filhos, Esão, Amitaão e Feres.

Uma filha de Creteu casou-se com Téctamo, um filho de Doro, filho de Heleno, filho de Deucalião, que se tornou rei de Creta. Eles tiveram um filho, Astério, sucessor de Téctamo.

Sucessão 
Ele foi sucedido em Iolco por Pélias, filho de Posidão e Tiro, filha de Salmoneu e Alcidice.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro. Por simplificação, não estão incluídos seus irmãos:

Reis de Iolco